

Акнієт — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Акнієт — село, Капланбецький сільський округ, Сариагаський район, Туркестанська область
 Акнієт — село, Куркелеський сільський округ, Сариагаський район, Туркестанська область